Lays steht für
Lays-sur-le-Doubs, Gemeinde in Frankreich 
Lay’s, Marke für Kartoffelchips des US-amerikanischen Lebensmittelherstellers Frito-Lay

Siehe auch:
Lais (Begriffsklärung)
Leis